«Блицкриг 3» (с ) — компьютерная игра в жанре онлайн-стратегии в реальном времени, разработанная и изданная российской компанией Nival, последняя на данный момент часть серии «Блицкриг».

Действие игры разворачивается в период Второй мировой войны.

«Блицкриг 3» распространяется по модели  и не имеет подписки или микротранзакций.

С 6 мая 2015 года игра доступна для покупки в «Раннем доступе» Steam.

2 июня 2017 года игра вышла в официальный релиз.

История разработки 
«Блицкриг 3» разрабатывается компанией Nival уже более трёх лет. Анонс игры состоялся 13 августа 2013 года на фоне скандала с Company of Heroes 2. В интервью журналу «Игромания» генеральный продюсер игры Сергей Орловский сказал:

Разработка «Блицкрига 3» началась задолго до описанного случая, но официального анонса не было. Сложившаяся с Company of Heroes 2 ситуация нас тоже задела, поэтому мы решили сказать, что мы делаем отличную, исторически корректную стратегию, в которую можно играть за все три стороны конфликта, не боясь навешивания очередных ярлыков.

Первоначально планировалось, что сюжет игры будет повествовать о Вьетнамской войне, однако, по словам разработчиков, от этой идеи было решено отказаться на раннем этапе разработки.

В августе 2014 года начался первый этап закрытого теста игры, а в октябре он был продолжен.

3 февраля было объявлено о том, что выпуск бета-версии, запланированный изначально на февраль, откладывается. Тем не менее, разработчики пообещали начать закрытое тестирование альфа-версии 23 февраля, в котором смогут принять участие все игроки, оформившие предзаказ игры. Первый этап закрытого тестирования альфа-версии проходил с 20 по 24 февраля 2015 года, второй этап — с 26 февраля по 11 марта, третий этап — с 13 по 27 марта, четвёртый этап — с 31 марта по 28 апреля.

6 мая 2015 года игра стала доступной в раннем доступе в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

1 июля 2015 года разработчиками был представлен новый режим, позволяющий игроку возглавлять собственную оборону при вражеском нападении. Ранее защиту базы мог осуществлять только ИИ.

20 августа Nival анонсировал масштабную переработку боевой системы игры — ТТХ военной техники были приближены к историческим прототипам, была добавлена более подробная информация о бронировании и вооружении юнитов.

В обновлении от 25 августа 2015 года появилась возможность назначать командиров в многопользовательском режиме. Все командиры имеют определённую специализацию, давая бонусы различным родам войск под их командованием.

18 сентября в игру была добавлена ракетная артиллерия и новые карты для одиночной и многопользовательской кампании.

15 октября 2015 года были добавлены два новых вида командиров, а также введены дополнительные меры против блокировки мест высадки атакующих игроков.

23 февраля 2017 года был анонсирован Борис, первый нейросетевой искусственный интеллект для RTS. В марте Борис был добавлен в игру.

Игровой процесс

Нейросетевой искусственный интеллект 
В Блицкриг 3 представлен первый в мире нейросетевой искусственный интеллект для RTS. ИИ по имени Борис играет на уровне опытного игрока и не использует скрытой информации о противнике. Генерал Борис постоянно анализирует ситуацию и делает нейросетевые предсказания о планах оппонента. Такой подход позволяет ему придумывать сложные контр-стратегии и воплощать их в жизнь. Это делает Бориса жестким и непредсказуемым противником.

Многопользовательский режим 
Для игры по сети доступны три игровые стороны: СССР, Западные Союзники и Германия.

В дополнение к классическим режимам Схватки 1x1, 2x2 и 3x3 Блицкриг 3 предлагает уникальный асимметричный режим Схватки, в котором один игрок атакует, а другой обороняет свои фортификации. Более 20 командиров с уникальными специализациями ведения боя, основанных на исторических стилях командования своих реальных прототипов, вместе с динамической системой погоды делают каждую PvP и/или PvAI сессию максимально разнообразной.

Одиночный режим 
Игра охватывает основной период Второй мировой войны: от вторжения немецких войск в Польшу в 1939 году до триумфального взятия советскими войсками Берлина в 1945 году. Каждая из трёх кампаний представляет собой уникальный сплав PvE, PvP и PvAI миссий, в которых играет нейросетевой ИИ. Всего в игре представлено 60+ исторических миссий и 200+ реалистичных боевых единиц. В рамках кампании можно взять под своё командование войска трех игровых фракций:
 СССР
 Западные Союзники
 Страны Оси

Дополнительный контент

Делюкс издание 
Делюкс издание доступно в качестве загружаемого игрового контента в онлайн-магазине Steam. В его состав входят:

 Три одиночные миссии, по одной за каждую фракцию.
 Эксклюзивные генералы — К. К. Рокоссовский, Э. Манштейн и Б. Л. Монтгомери.
 Модели танков, заменяющие «стандартные» боевые машины — Т-34-76 с защитными экранами, десантный «Шерман» и «Пантера М10».
 Внутриигровые награды «Серебряный никнейм» (ник игрока в чате будет выделен серебром) и «Статуя Вождя» — аутентичный памятник одной из знаковых фигур выбранной игроком стороны конфликта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Страница игры на сайте разработчика
 Blitzkrieg 3 в Steam

Превью и рецензии 
 
 
 
 
 
 
 

Многопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры о Второй мировой войне
Компьютерные игры с ранним доступом
Блицкриг (серия игр)
Компьютерные игры 2017 года
Онлайн-игры
Игры для Windows